De Scottish League Cup 2004–05 was de 59ste editie van het tweede prestigieuze toernooi in Schotland, vanwege de sponsor ook wel bekend als de CIS Insurance Cup. Het toernooi begon op 10 augustus 2004 en eindigde op zondag 20 maart 2005 met de finale in Hampden Park onder leiding van scheidsrechter Mike McCurry. Glasgow Rangers won de League Cup voor de 24ste keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de club met 5-1 te sterk voor Motherwell.

Schema

Zie ook
 Schots voetbalkampioenschap 2004/05

2005
Bekervoetbal 2004/05